On a Mission – album del 2001 dei Buck-O-Nine
 On a Mission – album del 2002  dei Trick Pony
 On a Mission – singolo di Gabriella Cilmi del 2009 estratto dal suo secondo album, Ten
 On a Mission – album del 2011 di Katy B